Графон (стилистика)
Графон (теория графов)